Charles King (compositor), compositor anglès dels segles XVII i .
 Charles Bird King (1785–1862), pintor estatunidenc
 Charles King (general) (1844–1933). Soldat i escriptor estatunidenc
 Charles Dunbar Burgess King (1875–1961), president de Libèria
 Charles King (atleta), atleta estatunidenc, doble medallista als Jocs Olímpics d'Estiu de 1904
 Charles King (actor) (1895–1957), actor de cinema estatunidenc
 Charles King (ciclista) (1911-2001), ciclista britànic, medallista als jocs Olímpics d'estiu de 1936